Премия AVN BBW-актрисе года () — награда, вручаемая компанией AVN в Лас-Вегасе, Невада на церемонии AVN Awards, лучшей BBW-актрисе (сокращение от Big Beautiful Woman, дословно — «большая красивая женщина»).

Последней на январь 2019 года обладательницей данной награды является Алура Дженсон.

Лауреаты и номинанты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии  

AVN Awards
Списки актрис
Награды, появившиеся в 2014 году
Награды актрисам